Claude Friese-Greene – direttore della fotografia, produttore e regista britannico
 Tim Friese-Greene – compositore, musicista e produttore discografico britannico
 William Friese-Greene – regista, fotografo e inventore inglese